Андре́й Алексе́евич Воробе́й  (; ) — украинский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в Донецке. Воспитанник школы ФК «Шахтёр» (Донецк).

За основной состав «Шахтёра» играл с 1997 по 2007 год. Всего в чемпионатах Украины провёл 283 игры, в которых забил 100 голов. В еврокубках сыграл 50 игр, забил 12 голов. В составе национальной сборной Украины провёл 68 матчей, забил 9 голов.

В 2007 году перешёл в днепропетровский «Днепр», сумма трансфера составила 2,5 миллионов евро. В сезоне 2009—2010 играл за клуб украинской премьер-лиги киевский «Арсенал» на правах аренды. 28 мая 2010 года перешёл в харьковский «Металлист» за который играл до конца 2012 года. В начале 2013 года перешёл в перволиговый «Гелиос» из Харькова на правах аренды в связи с тем, что у него был конфликт с главным тренером харьковской команды Мироном Маркевичем. В том же 2013 году контракт с «Металлистом» закончился и Воробей стал свободным агентом.

Выступал за национальную сборную Украины по футболу с 2000 по 2008 годы. В её составе участвовал в чемпионате мира 2006 года.

Достижения

Командные 
 Чемпион Украины (3): 2002, 2005, 2006
 Серебряный призёр чемпионата Украины (8): 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Украины (3): 2001, 2002, 2004
 Финалист Кубка Украины (3): 2003, 2005, 2007
 Четвертьфиналист Чемпионата мира по футболу: 2006

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001 — 21 мяч
 Член клуба Олега Блохина: 152 забитых мяча
 Входит в Клуб Сергея Реброва, так как забил более 100 голов в высшем дивизионе Украины

Награды 
 Кавалер ордена «За мужество» III степени.

Статистика выступлений 
Данные на 21 февраля 2013 года

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 87. ISBN 978-966-158-934-5

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Гелиос»
Клуб Сергея Реброва